Dalny steht für:

 den einstigen russischen Namen der Stadt Dalian
 das französische Schiff Dalny (Schiff, 1914)